bajnai Both család, Ung vármegyei eredetű mára kihalt nemesi család, amely I. Mátyás magyar király uralkodása alatt felemelkedett és jómódú földbirtokossá vált Szlavóniában, Zala-, Somogy-, Baranya megyében a 15. században
 bothfalvi Both család,  ősrégi előkelő Ung vármegyei nemesi család
 Burchard-Bélaváry család, amelynek a családi történetét Both néven a 12. századra vezetik vissza a genealógiák